Unertl ist der Nachname von mehreren Personen:

 Auguste Unertl (1864–1941), deutsche Schriftstellerin und Mäzenatin
 Klaus Unertl (* 1945), deutscher Mediziner, Lehrstuhlinhaber für Anästhesiologie in Tübingen
 Franz Xaver Josef von Unertl (1675–1750), kurfürstlich bayerischer Geheimer Ratskanzler und Konferenzminister
 Franz Xaver Unertl (1911–1970), deutscher Politiker

Außerdem ist es der Name zweier Weißbierbrauereien, die allerdings familiär verbunden sind:

 Brauerei Unertl in Mühldorf am Inn
 Unertl-Weißbier-Brauerei in Haag in Oberbayern